Большой Караколь:
 Большой Караколь (озеро) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. 
 Большой Караколь (река) — река бассейна Телецкого озера.